1958 Голяма награда на Германия е 7-о за Голямата награда на Германия и осми кръг от сезон 1958 във Формула 1, провежда се на 3 август 1958 година на пистата Нюрбургринг близо до град Нюрбург, Германия.

Класиране 

 Пилотите отбелязани с жълт фон се състезават за шампионата на Формула 2.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия